Расслабленный (; ):

 Расслабленный — библейское именование больного человека, паралитика. Фигурируют в чудесах Христовых:
 ;
 .
 Герман Расслабленный (1013—1054) — немецкий монах-бенедиктинец, историк, астроном, математик, поэт, теоретик и сочинитель музыки.

См. также 
 Неделя о расслабленном
 Расслабленные из Жюмьежа
 Диастола — расслабленное состояние сердечной мышцы при сердцебиении и состояние сердца при наступлении смерти.

Примечания